Dien (rivier) - rivier in Frankrijk
 Dien Meibos - een typetje gespeeld door Wim de Bie
 Achille Dien - Franse kunstschilder en violist
 Claude-Marie-François Dien - Franse kunstschilder en graveur
 Raymonde Dien (1929–2022) - Frans politicus
 Philippe Dien - Frans atleet